W Polsce 
 Kolnica – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków 
 Kolnica – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów
 Kolnica (od 2023 Kolnica Nowa) – osada w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów 
 Kolnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Brudzew
 Kolnica – część wsi Targówka w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Malanów
 Kolnica –  gromada w powiecie
 Kolnica – struga, lewy dopływ Sony